Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Jasicki – polski poeta, prozaik, publicysta, wydawca, animator kultury i sztuki
 Bronisław Jasicki – polski antropolog
 Zbigniew Jasicki – polski specjalista w dziedzinie sieci i układów elektroenergetycznych